Crystallize – singolo di Lindsey Stirling del 2012
 Crystallize – singolo di Kylie Minogue del 2014